Alessandra Riegler (1961) – scacchista italiana
 Claudia Riegler (1973) – snowboarder austriaca
 Claudia Riegler (1976) – ex sciatrice alpina neozelandese
 Christoph Riegler (1992) – calciatore austriaco, di ruolo portiere
 Franz Riegler (1915-1988) – calciatore austriaco, di ruolo attaccante
 Franz Riegler (1922-1945) – calciatore tedesco, di ruolo attaccante
 Johann Riegler (1929-2011) – calciatore austriaco, di ruolo attaccante
 Josef Riegler (1938) – politico austriaco
 Manuela Riegler (1974) – snowboarder austriaca, sorella della snowboarder Claudia